Solopysky (deutsch Solopisk) ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Solopysky, Ortsteil von Domoušice, Okres Louny
 Solopysky, Ortsteil von Sedlčany, Okres Příbram
 Solopysky, Ortsteil von Suchdol u Kutné Hory, Okres Kutná Hora
 Solopisky, bis 2003 Solopysky, Ortsteil von Třebotov, Okres Praha-západ